Die Liste der Gesamtsieger der Vierschanzentournee verzeichnet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Gesamtwertung der Vierschanzentournee seit ihrer ersten Austragung. In der Übersicht der Gesamtsieger sind ausschließlich nur alle Springer aufgelistet, die mindestens einmal den Titel gewannen.

Die Vierschanzentournee findet seit 1953 statt und wird seitdem ohne Unterbrechung jedes Jahr auf 4 Schanzen in Deutschland und Österreich ausgetragen. Austragungsorte sind Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Der erfolgreichste Athlet ist der Finne Janne Ahonen mit fünf Triumphen. In der Nationenwertung haben Österreich und Finnland bisher jeweils 16 erste Plätze auf sich vereinigen können. Aufgrund der größeren Anzahl an zweiten Plätzen, führt Österreich die Rangliste hierbei dennoch allein an.

Überblick 
71 Austragungen
Stand: 6. Januar 2023

 Gleiches gilt für die Austragung 1988/89, als M.Nykänen und J.Weißflog punktgleich den zweiten Gesamtplatz belegten.

Gesamtsieger 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Gesamtsiege bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Zweitplatzierungen verglichen, dann die Drittplatzierungen.
 Name: Nennt den Namen des Athleten. Aktive Springer sind fett markiert.
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet den letzten Podestplatz erzielte.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet erstmals einen Podestplatz erreichte.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet letztmals einen Podestplatz erreichte.
 Sieger: Nennt die Anzahl der Gesamtsiege.
 Zweiter: Nennt die Anzahl der Zweitplatzierungen.
 Dritter: Nennt die Anzahl der Drittplatzierungen.
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller Podestplätze.

71 Austragungen (1× Doppelsieg = 72 Sieger )
Stand: 6. Januar 2023

Nationenwertung 
71 Austragungen (1× Doppelsieg = 72 Siege )
Stand: 6. Januar 2023

 [ 1× geteilter Rang 1 / 1× geteilter Rang 2 ]

Siehe auch 
 Liste der Tagessieger der Vierschanzentournee

Weblinks 
 Gesamt- und Tagessieger aller bisherigen Vierschanzentourneen auf berkutschi skijumping

!
Vierschanzentournee, Gesamtsieger